Las siglas LPB pueden designar:

Liga Peninsular de Béisbol, una liga de béisbol de México.
Liga Premier de Baloncesto, una liga de baloncesto de México.
Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, máxima competición de baloncesto en Venezuela.
Low Ping Bastard, término anglosajón que en español se traduce como "Bastardo o cabrón con ping bajo" en la cultura de los videojuegos.
Aeropuerto Internacional El Alto de La Paz, Bolivia y con código IATA '''LPB','.

Siglas